Le Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2022 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto de Grande-Bretagne s'est déroulée du  au  sur le Circuit de Silverstone à Silverstone.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport en Angleterre en 2022
Sport en août 2022
Grande-Bretagne